K6 puede referirse a:
 AMD K6, un microprocesador de AMD.
 AMD K6-2, un microprocesador x86 manufacturado por AMD.
 AMD K6-III, nombre código "Sharptooth", un microprocesador AMD.
 Baltistan Peak, llamada K6, una montaña de más de 7000 metros de altura.